Ludwig Fränkel oder Ludwig Fraenkel ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Fränkel (Hydrotherapeut) (1806–1872), deutscher Mediziner und Hydrotherapeut 
 Ludwig Fränkel (Sänger) (1863–??), deutscher Sänger und Gesangspädagoge  
 Ludwig Julius Fränkel (1868–1925), deutscher Literaturhistoriker und Pädagoge
 Ludwig Fraenkel (1870–1951), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer 
 Ludwig Edward Fraenkel (auch Edward Fraenkel; 1927–2019), deutsch-britischer Mathematiker